Francisco Cerúndolo era il detentore del titolo ma è stato eliminato al secondo turno.

In finale Alejandro Tabilo ha sconfitto Jesper de Jong con il punteggio di 6-1, 7-5.

Teste di serie 

  Jaume Munar (primo turno)
  Facundo Bagnis (quarti di finale)
  Daniel Elahi Galán (quarti di finale)
  Sebastián Báez (primo turno)

  Francisco Cerúndolo (secondo turno) 
  Thiago Seyboth Wild (semifinale) 
  Hugo Dellien (secondo turno) 
  Tomás Martín Etcheverry (semifinale)

Qualificati 

  Rogério Dutra da Silva (secondo turno)
  Nicolas Alvarez (secondo turno)

  Alejandro González (secondo turno) 
  Facundo Juarez (secondo turno)

Lucky loser 

  Nicolas Alvarez Varona (secondo turno)

Wildcard 

  Alvaro Guillen Meza (primo turno)
  Diego Hidalgo (primo turno)

  Facundo Bagnis (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2021